Апогей — найвищий ступінь чого-небудь; вершина, розквіт.

 Апогей — точка навколоземної орбіти небесного тіла, зазвичай Місяця або штучного супутника Землі, найвіддаленіша від центру Землі.
 Апогей — кульмінація.
 «Апогей БК-01» — радянський побутовий комп'ютер.

Посилання